Il singolare del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thomas Buchmayer che ha battuto in finale Thierry Guardiola 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Alex Antonitsch (secondo turno)
 Václav Roubíček (primo turno)
 Tarik Benhabiles (secondo turno)
 Dinu Pescariu (primo turno)

 Jan Apell (quarti di finale)
 Markus Naewie (primo turno)
 Marcelo Ingaramo (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 1991